Fjeldheim ist der Name von

 Allan Fjeldheim (1918–1995), norwegischer Eiskunstläufer, Olympiateilnehmer 1948
 Audun Fjeldheim, norwegischer Regisseur und Filmemacher
 Marianne Fjeldheim (* 1975), norwegische Kanutin
 Nils Olav Fjeldheim (* 1977), norwegischer Kanute
 Øyvind Fjeldheim (1969), norwegischer Journalist
 Thomas Grüner Fjeldheim (* 2004), norwegischer Badmintonspieler
 Tommy Fjeldheim (* 1975), norwegischer Schriftsteller